Kremlin Cup 2004 (kobiety)
 Kremlin Cup 2004 (mężczyźni)